

Persone 
 Ağamusa Axundov – scienziato azero
 Mirzə Fətəli Axundov – scrittore e filosofo azero
 Ramiz Axundov – regista sovietico
 Tural Axundov – calciatore azero, difensore

Altro 
 Teatro statale accademico Axundov di opera e balletto dell'Azerbaigian –  teatro d'opera di Baku, Azerbaigian